Skrót RTH może odnosić się do:
 radioterapia
 zespołu oporności na hormony tarczycy